Penco kan syfta på följande platser:

Chile 

 Penco (ort), Región del Biobío, Provincia de Concepción, 
 Penco (kommun), Región del Biobío, Provincia de Concepción, 

Robotskapade Chileförgreningar